Баскетбольный клуб «Баско́ния»  (, ранее также был известен как «Лабораль Кутча» ) — испанский (баскский) баскетбольный клуб из города Витория-Гастейс, столицы Страны Басков.

История 

Клуб из страны Басков был образован в 1959 году в городе Витория, особых успехов не снискав вплоть до 1987 года, когда спонсором команды стала керамическая компания «ТАУЛЛЕЛ», которая выпускала товары под брендом «Таугрес». Именно отсюда возникло название команды, использовавшееся до 2009 года, также иногда её называют «ТАУ Витория», «ТАУ Керамика». Известность к команде пришла в середине 90-х, когда «Керамика» выиграла Кубок Сапорты в 1996 году и дважды – Кубок Испании. В новом веке команда впервые стала чемпионом Испании, также очень удачно выступает в Евролиге. Летом 2009 года у команды сменился генеральный спонсор, в связи с чем клуб поменял название на «Каха Лабораль» (Caja Laboral). В 2013 году банк «Каха Лабораль» объявил о слиянии с компанией «Ипар Куча» (Ipar Kutxa), в результате чего клуб снова поменял название на «Лабораль Кутча» (Laboral Kutxa).

Достижения 
  Чемпион Испании: 2002, 2008, 2010, 2020
  Кубок Испании: 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009
  Суперкубок Испании: 2005, 2006, 2007, 2008
 Кубок Европы: 
  Победитель: 1996
  Финалист: 1994, 1995
 Евролига (Финал четырёх (6 раз)): 
  Финалист: 2001, 2005
  Победитель матча за 3 место: 2006 
 Участник: 2007, 2008, 2016

Сезоны

Текущий состав

Матчи с командами НБА

Ссылки 
 Веб-сайт

Баскетбольные клубы Испании
Участник баскетбольной Евролиги
Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбол в Стране Басков
Спорт в Витории (Испания)